

Astronomia 
 Daedalus – massivo cratere lunare
 1864 Daedalus – asteroide near-Earth

Progetti 
 Progetto Daedalus – progetto di una sonda spaziale interstellare senza equipaggio
 Progetto MIT Daedalus – per la realizzazione MIT/NASA di un ultraleggero a pedali che ha ripetuto la trasvolata di Dedalo sull'Egeo
 Progetto Daedalus (The Daedalus Project) – progetto di ricerca sulla psicologia e la sociologia degli MMORPG, condotto da Nick Yee, del Palo Alto Research Center

Altro 
 Daedalus – musicista statunitense
 Dedalo (Daedalus) – episodio della quarta stagione di Star Trek: Enterprise
 Daedalus – astronave dell'universo di Stargate
 Daedalus – variante del nome proprio di persona maschile Dedalo
 Dædalus – rivista trimestrale della American Academy of Arts and Sciences
 Daedalus: The Awakening of Golden Jazz – videogioco del 2018

Pagine correlate 
Dedalus
Deadalus
Dedalo (disambigua)
Daedalus Project